Zakon Świętego Kielicha - legendarny zakon rycerski, według legendy założony przez króla Franków Chlodwiga w roku 493. 

Kielich